Hubner ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 

Hubner ist eine Variante des Familiennamens Huber.

Namensträger 
 Michael Hubner (* 1969), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Ramon Menezes Hubner (* 1972), brasilianischer Fußballspieler

Weblinks 
 Huber bei genealogy.net

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname